Osoby o tym nazwisku:
 Adam Przybecki – katolicki duchowny
 Miłosz Przybecki – polski piłkarz
 Piotr Przybecki – polski piłkarz ręczny i trener
 Stanisław Przybecki – polski wojskowy